Арман Годро (1921-2013), канадський хокеїст
 Лео Годро (народився в 1905 р.), канадський хокеїст
 Сильвен Годро (народився в 1970 р.), канадський політик